Костла има више значења:

 Костла (Куаксомулко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Костла (Санта Круз Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику